Cynocephalus (gr. für Hundekopf) bezeichnet:

 Als Gattungsname den Philippinen-Gleitflieger (Cynocephalus volans)
 Als Artname: 
 den Beutelwolf (Thylacinus cynocephalus)
 den Steppenpavian (Papio cynocephalus)
 In der Mythologie die Kynokephalen